Надеждинская:

Топонимы 
 Надеждинская — до 1923 г. название города Есик в Казахстане.
 Надеждинская — станция ДВЖД в Приморском крае.
 Надеждинская — балка в Крыму.
 «Надеждинская» — строящаяся территория опережающего социально-экономического развития к югу от села Вольно-Надеждинское

Улицы 
 Надеждинская улица — улица в Екатеринбурге.
 Надеждинская улица — бывшее (1852—1936) название улицы Маяковского в Санкт-Петербурге.

См. также 
 Надежденское
 Надеждинское
 Вольно-Надеждинское